

Населені пункти та їхні частини
 Мнішкі — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Мнішкі — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Мнішкі — частина села Цешина в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Мнішкі — осада в гміні Будри Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки